Opetiopoda bulweriae  — вид перьевых клещей рода  из семейства . Острова Зеленого Мыса (Cape Verde Archipelago, Raso Island) и Канарские острова (Lanzarote, Испания). Длина тела 0,3—0,4 мм (длина  самцов до 308 мкм, самок — 345—365 мкм). Паразиты птиц из семейства Буревестниковые: тайфунник Бульвера, Bulweria bulwerii (Jardine and Selby).
Покровы тела слабо хитинизированы. Видовое название O. bulweriae связано с родовым именем птицы-хозяина.

Примечания

Литература 
 Gaud, J. & Atyeo, W. T. (1981). La famille Xolalgidae Dubinin, nouveau statut (Sarcoptiformes plumicoles, Analgoidea). I. Sous-famille Ingrassiinae, n. sub.-fam. Acarologia, 22, 63–79.
 Stefan, L. M.; Gomez-Diaz, E.; Mironov, S. V. 2013: Three new species of the feather mite subfamily Ingrassiinae (Acariformes: Xolalgidae) from shearwaters and petrels (Procellariiformes: Procellariidae). Zootaxa, 3682(1): 105—120. doi: 10.11646/zootaxa.3682.1.4

Ссылки 
 Australian Faunal Directory
 Joel Hallan’s Biology Catalog: Xolalgidae 

Astigmata
Паразиты птиц
Животные, описанные в 2013 году
Паукообразные Африки